Bratnudeln steht für:
 gebratene Nudeln, siehe Nudel (Lebensmittel)
 Hokkien char mee, siehe Hokkien-Nudeln
 Yakisoba